Monteroni – necropoli etrusca di Ladispoli nella città metropolitana di Roma.
Monteroni d'Arbia – comune italiano in provincia di Siena.
Monteroni di Lecce – comune italiano in provincia di Lecce.